Christian Pollas, född 1947, är en fransk astronom.

Minor Planet Center listar honom som C. Pollas och som upptäckare av 26 asteroider.

Han upptäckte även flera Supernovor.

Asteroiden 4892 Chrispollas är uppkallad efter honom.

Asteroid upptäckt av Christian Pollas

Se även 
Astronomiska upptäckter av C Pollas

Referenser 

Franska astronomer under 1900-talet
Födda 1947
Män
Levande personer